Никола́й Демья́нович Псу́рцев (23 января (4 февраля) 1900, Киев — 9 марта 1980, Москва) — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник войск связи (20.04.1945), Герой Социалистического Труда (03.02.1975), министр связи СССР.

Биография 

Родился в Киеве в русской крестьянской семье.

С сентября 1915 года был учеником телеграфиста, затем телеграфистом станции Поныри Курской железной дороги, станции Курск.

 Февраль — декабрь 1918 — красноармеец отряда Кожевникова, Украинский фронт. В 1919 году вступил в ВКП(б).
 Декабрь 1918 — июль 1920 — телеграфист штаба 9-й армии, комиссар телеграфа армии.
 Июль 1920 — январь 1921 — комиссар связи 12-й армии.
 Январь — июнь 1921 — комиссар отдела Управления связи штаба Украины и Крыма.
 Июнь — ноябрь 1921 — комиссар 6-го полка связи.
 С ноября 1921 года — слушатель Высшей военной школы связи Красной Армии.
 С июля 1924 года — заместитель начальника связи Сибирского военного округа.
 С ноября 1927 года — командир и комиссар 10-го полка связи.
 1930—1934 — слушатель Военной электротехнической академии связи.
 С февраля 1935 года — заместитель начальника отдела боевой подготовки Управления связи РККА.
 С января 1936 года — начальник узла связи Наркомата обороны СССР.
 С мая 1937 года — начальник Управления междугородной телефонно-телеграфной связи Наркомата связи СССР.
 С марта 1938 года — уполномоченный Наркомата связи СССР по Дальневосточному краю.
 С апреля 1939 года — начальник учебного отдела Военной электротехнической академии РККА.
 С декабря 1939 года — начальник связи Северо-западного фронта.
 С апреля 1940 года — начальник учебного отдела Военной электротехнической академии РККА.
 С июня 1940 года — заместитель начальник Управления связи РККА.

3 июля 1941 года был назначен на должность начальника управления связи Западного фронта, 4 июля 1941 года прибыл на командный пункт фронта в Гнездово (западнее Смоленска) и после доклада С. К. Тимошенко вступил в должность.
 С февраля 1944 года — первый заместитель начальника Главного управления связи РККА.
 С апреля 1946 года — начальник связи Генерального штаба ВС СССР.
 Ноябрь 1947 — март 1948 — первый заместитель министра связи СССР.
 Март 1948 — сентябрь 1975 — министр связи СССР.
 С сентября 1975 года — персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного совета СССР 4−9 созывов (1954—1979). Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—1976 годах, генерал-полковник войск связи (1945).

Умер 9 марта 1980 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 

 Именем Н. Д. Псурцева названы Новосибирский электротехнический институт связи, Курский телеграф и Высшая школа подготовки работников связи в Берлине (ГДР).
 В 2000 году в России была выпущена почтовая марка, посвященная Псурцеву.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (3.02.1975)
 5 орденов Ленина (21.02.1945; 03.02.1960; 18.07.1966; 03.02.1970; 03.02.1975)
 орден Октябрьской Революции (01.02.1980)
 4 ордена Красного Знамени (21.03.1940; 02.01.1942; 03.11.1944; 24.06.1948)
 орден Кутузова 1-й степени (08.09.1945)
 орден Суворова 2-й степени (09.04.1943)
 орден Кутузова 2-й степени (28.09.1943)
 медали

Иностранные награды 
 Рыцарь-Командор Ордена Британской Империи (Великобритания, 1944)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Псурцев Николай Демьянович
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0000/24cc5d2b Биография Псурцева Николая Демьяновича]

Персональные пенсионеры союзного значения
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Кавалеры ордена Суворова II степени
Кавалеры ордена Кутузова I степени
Кавалеры ордена Кутузова II степени
Участники Гражданской войны в России
Военачальники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Министры связи СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)